Redland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Redland Township (Cleveland County, Arkansas)
 Redland Township (Hempstead County, Arkansas)
 Redland Township (Nevada County, Arkansas)
 Redland Township (Oklahoma)